Alfândega puede referirse a:
 Alfândega da Fe - una vila portuguesa.
 Alfândega da Fe, freguesia portuguesa en el concelho homónimo.
 Cais da Alfândega, famosa muelle y zona comercial de Recife, Brasil